Номенклатура территориальных единиц для целей статистики (, ) — стандарт территориального деления стран для статистических целей. Стандарт был разработан Европейским Союзом (ЕС) и детально охватывает только лишь страны ЕС.

После выхода Великобритании из Европейского союза национальная статистическая служба приступила к разработке внутренней системы статистической классификации отдельно от NUTS. В настоящее время ITL (International Territorial Level) являются зеркалом ранее существовавшей системы NUTS, они сохраняют ту же трехуровневую иерархию и границы, которые использовались для NUTS в Великобритании с 2018 года, а следующий пересмотр запланирован на 2024 год.

NUTS-коды Великобритании (UK) насчитывают три уровня:
 Территориальные единицы NUTS 1 Великобритании, определяемые данным стандартом, соответствуют Шотландии, Уэльсу, Северной Ирландии и 9 регионам Англии.

Демографическая статистика по регионам первого уровня 
Ниже перечислены 12 NUTS единиц первого уровня Соединенного Королевства. Численность населения указана на середину 2019 года, а площадь указана в квадратных километрах. Данные Национальной статистической службы Великобритании.

Коды NUTS 2015

Примечания

См. также 
 Британские острова (терминология)
 Страны Великобритании

Ссылки 
 Обзор NUTS единиц от Евростата 
 Руководство Управления национальной статистики Великобритании по номенклатуре территориальных статистических единиц (NUTS) / местных административных единиц (LAU) 

География Великобритании